Stigmatisering kan syfta på:

 Stigmatisering (sociologi) –  medlemmar av sociala kategorier - om vilka andra har negativa uppfattningar eller stereotyper
 Stigmatisering (religion) – att kroppen utan vetenskaplig förklaring får blödande sår

Stigmata
 Stigmata (musikalbum) – det andra albumet av det svenska death metal-bandet Arch Enemy, utgivet 1998
 Stigmata (film) – en film från 1999 av Rupert Wainwright

Se även
 Stigma